

Codici 
 UNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kiunga (Papua Nuova Guinea)
 ung – codice ISO 639-3 della lingua ngarinyin

Geografia 
 Comitato di Ung – antico comitato del Regno d'Ungheria, ora diviso tra Slovacchia, Ucraina e Ungheria
 Ung – nome ungherese del fiume Už